Населені пункти в Чехії:

 Боровниці (Бенешов)
 Боровниці (Ждяр-над-Сазавою)
 Боровниці (Рихнов-над-Кнєжной)
 Боровниці (Трутнов)
 Боровниці (Чеське Будейовіце)